«Опасные похождения Полины» () — многосерийный фильм (20 эпизодов), снятый в 1914 году Доналдом Маккензи.

Сюжет 

Полину, дочку миллиардера, преследует таинственная шайка. Её берут в плен и грозят убить каким-то чрезвычайно сложным способом. Но в начале каждой серии Полина находит способ спастись от грозящей ей смерти, а в конце серии над ней нависает новая опасность.

В ролях 
 Перл Уайт — Полина
 Пол Панцер
 Крейн Уилбур

Интересные факты 
 Шарль Пате готовился выпустить эту серию на французские экраны и одновременно печатать её в крупной парижской газете, но этому помешало объявление войны.
 Выпуски новых серий «Опасных похождений Полины» сопровождались рассказами, которые печатались в газете «Чикаго ивнинг Америка» принадлежавшей Уильяму Рендолфу Херсту.
 «…В Соединенных Штатах „Похождения Полины“ послужили колоссальной рекламой для газет Уильяма Рендолфа Херста, однако мало увеличили их тираж…» (Жорж Садуль).
 Другое название фильма — «Маска, которая смеётся».
 В 1947 году кинокомпания Парамаунт сняла фильм «Опасные приключения Полины» с Бетти Хаттон в главной роли, которые не столько были ремейком старого сериала, сколько биографией самой Перл Уайт.

Фильмы серии

Источники

Ссылки 

Киносериалы Pathé Exchange
Немые фильмы США
Фильмы-драмы США
Приключенческие фильмы США
Детективные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Национальный реестр фильмов